«Еврофинанс Моснарбанк» — российский коммерческий банк. Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбанк» (акционерное общество). Штаб-квартира находится в Москве. Генеральная лицензия Банка России № 2402.

История 
АО АКБ «Еврофинанс» создан в 1993 году в Москве путём преобразования финансовой компании «Еврофинанс» — одной из первых в России совместных компаний с иностранным капиталом, зарегистрированной в декабре 1990 года. Учредителями банка выступили французский российский заграничный банк «Коммерческий банк для Северной Европы» (Евробанк, Париж) и Банк развития и внешнеэкономической деятельности.

ЗАО КБ «Моснарбанк» создан в 1995 году в Москве в качестве 100%-ной дочерней структуры Moscow Narodny Bank Limited (английского российского заграничного банка), ведущего свою историю с учрежденного в столице России в 1911 году Московского народного банка, позже инкорпорированного в британскую банковскую систему.

В декабре 2003 году в результате присоединения КБ «Моснарбанк» к АКБ «Еврофинанс» образовался АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». Объединение носило естественный характер: оба банка создавались как дочерние организации крупнейших российских заграничных банков и имели во многом общие цели и задачи.

11 марта 2019 года стало известно, что российский «Еврофинанс Моснарбанк» внесен в санкционный список США из-за связей с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщается на сайте Управления по контролю над иностранными активами Минфина США. Все активы кредитной организации в американской юрисдикции заморожены, физическим и юридическим лицам США запрещено заключать сделки с этим банком или проводить какие-либо транзакции.

13 марта 2019 года в «Еврофинанс Моснарбанке» пообещали, что в ближайшее время клиенты банка получат карты платежной системы «Мир» вместо отключивших банк платежных систем Visa и MasterCard. В Национальной система платежных карт (НСПК) отмечают, что трансакции по картам могут быть возобновлены, как только банк решит проблемы с процессингом.

В марте 2019 года банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую. 

В августе 2019 года банк Газпромбанк безвозмездно передал Росимуществу акции, блокирующий пакет (25% плюс 1 акция), попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую.

Собственники 
Акционеры:
 венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A. (50% минус 2 акции)
 Росимущество - акции переданы банками ВТБ и Газпромбанк - (50% плюс 2 акции)

Бывшие собственники 
 компании группы ВТБ 
 компании группы Газпромбанка.

Деятельность 
Банк исторически ориентирован на обслуживание экспортно-импортных операций между Россией и зарубежными странами. Банк предлагает все основные услуги и операции для корпоративных и частных клиентов, включая расчетное обслуживание и кредитование российских внешнеторговых предприятий.

Сеть обслуживания включает в себя отделения и представительства в городах: Москва, Пекин, Каракас.

Активы по состоянию на октябрь 2014 года составляют 38,9 млрд рублей.

Международное признание 
 Standard & Poor’s — получил в 2001 году звание «Самого рентабельного банка среди 100 банковских учреждений Центральной и Восточной Европы».
 The Banker — входит с 2005 года в рэнкинг 1000 крупнейших банков мира.
 Euromoney — в 2007 году признан «Лидером в области корпоративного управления среди банков Центральной и Восточной Европы»; в 2009 году «Лучшим российским банком в области управления рисками».

Международные и национальные рейтинги 
 Fitch Ratings — долгосрочный рейтинг «В», краткосрочный рейтинг «В» (по состоянию на январь 2010).
 Moody’s Investors Service — долгосрочный рейтинг «Ba3», краткосрочный «В».
 Moody’s Interfax Rating Agency — долгосрочный «Аа3(Rus)», краткосрочный «Rus-1».
 «Эксперт РА» - рейтиновая оценка «ruBB+», прогноз - «стабильный» (присвоена в июне 2020).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт банка 

Банки России